Tehachapi (Californië), een plaats in de staat Californië in de Verenigde Staten
Tehachapi Mountains, een bergketen in de staat Californië in de Verenigde Staten